Демир Хисар се може односити на:

 Демир Хисар, град и седиште истоимене општине у Пелагонијском региону, Северна Македонија
 Општина Демир Хисар, општина у Пелагонијском региону, Северна Македонија
 , област у Северној Македонији
  (Демирхисарска котлина), котлина у Северној Македонији

или:

 Демир Хисар (Грчка) (Валовиште), град у општини Синтика, округ Сер, периферија Средишња Македонија, Грчка

Види још 

 Демирхисар (вишезначна одредница)